Dalibor Veselinović – calciatore serbo
 Ranko Veselinović – calciatore serbo
 Todor Veselinović – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo